Canosa steht für:
Titularbistum Canosa, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
Canosa di Puglia, italienische Gemeinde in der Provinz Barletta-Andria-Trani, Apulien
Canosa Sannita, italienische Gemeinde in der Provinz Chieti, Abruzzen

Canosa ist der Name folgender Personen:
 Hans Canosa (* 1970), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent 
 Jorge Más Canosa (1939–1997), US-amerikanischer Unternehmer und Exilkubaner
 Rodrigo Canosa (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Antonio Capece Minutolo (Antonio Capece Minutolo, Principe di Canosa) (1768–1838), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Canossa